Taua bezeichnet:

 Taua (Ägypten), eine antike Stadt in Unterägypten
 Titularbistum Taua, ein auf diese Stadt zurückgehendes Titularbistum
 Mata Taua Peak, ein Gipfel auf Neuseeland
 Taua (Māori), eine Kriegergruppe oder Kriegsexpedition der Māori

Tauá bezeichnet:
 Tauá (Ceará), eine Kleinstadt und Gemeinde im Staat Ceará im Nordosten von Brasilien
 Tauá (Rio de Janeiro), ein Viertel von Rio de Janeiro
 Santo Antônio do Tauá, eine Stadt und Gemeinde im Staat Pará im Norden Brasiliens

Tauã bezeichnet:
 Tauã Ferreira dos Santos, brasilianischer Fußballspieler